Die Abkürzung OTH steht für:

 One Tree Hill, eine US-amerikanische Fernsehserie
 Opportunity to hear, in der Mediaplanung im Radio der Durchschnittskontakt
 Optische Transporthierarchie, siehe Optisches Transportnetz
 Überhorizontradar (engl. Over The Horizon)
 Horizonteffekt (engl. Over The Horizon), ein Fehler in einem Schachprogramm, die Stellung falsch einzuschätzen
 Ostbayerische Technische Hochschule

Oth ist:
 Bestandteil des deutschen Namens der Stadt Audun-le-Tiche (dt. Deutsch-Oth) 
 Bestandteil des deutschen Namens der Stadt Audun-le-Roman (dt. Welsch-Oth)

Oth ist der Nachname von:
Jean François Michel Oth (1926–2003), Chemieprofessor an der ETH Zürich

OTH